Charles Hubbard Thompson (1891-1964), musicista rag statunitense
 Charles James Thompson (1862-1932), politico statunitense
 Charles Peck Thompson (1843-1927), Pony Express rider 
 Charles Perkins Thompson (1827-1894), rappresentante statunitense del Massachusetts
 Charles S. Thompson, art designer di Hollywood 
 Charles Winston Thompson (1860-1904), politico statunitense dell'Alabama
 Charles P. Thompson (attore) (1891-1979), attore statunitense
 Chuck Thompson (1921-2005), giornalista sportivo statunitense
 Charles Thompson (1918-2016), jazzista statunitense
 Charles Thompson IV, nome di battesimo del musicista Frank Black
 Charles Thompson, principale capo della nazione Cherokee
 Charles Thompson, (n. 1969), calciatore montserratiano
 Charles Thompson, atleta della Guyana

Varianti di scrittura di Charles Thomson sono:
 Charles Thomson, segretario del Congresso continentale
 Charles Poulett Thomson (1799-1841), il primo governatore della provincia unita del Canada
 Charles Wyville Thomson (1830-1882), professore di zoologia e capo scienziato della spedizione Challenger
 Charles Thomson (artista), (n. 1953), artista britannico, pittore e poeta